Баласко — фамилия. Известные носители:
 Баласко, Жозиан (род. 1950) — французская актриса еврейско-хорватского происхождения, кинорежиссёр и сценарист.
 Баласко, Ив (род. 1945) — французский экономист.